

Musica 
 Tonight – canzone del musical del 1957 West Side Story 
 Tonight – album di Clark Terry e Bob Brookmeyer del 1964
 Tonight – brano musicale di Elton John, dall'album Blue Moves del 1976
 Tonight – singolo dei Move del 1971
 Tonight – brano musicale degli Small Faces del 1977; una cover è stata realizzata da Ringo Starr
 Tonight – brano musicale di Ozzy Osbourne, dall'album Diary of a Madman del 1980
 Tonight – album di David Bowie del 1984
 Tonight – singolo di David Bowie del 1984
 Tonight – singolo dei New Kids on the Block del 1990
 Tonight – singolo dei Def Leppard del 1993
 Tonight – remix dei Ti.Pi.Cal. del 1997
 Tonight – singolo dei Luna Sea del 2000
 Tonight – singolo dei Negrita del 2003
 Tonight – singolo dei Westlife del 2003
 Tonight – singolo dei Low del 2004
 Tonight – singolo dei Reamonn del 2006
 Tonight – singolo dei Jonas Brothers del 2008
 Tonight – singolo di Jay Sean del 2009
 Tonight – album di TobyMac del 2010
 Tonight – singolo di Alex Band del 2010
 Tonight – EP dei Big Bang del 2011
 Tonight – singolo dei Sugarland del 2011
 Tonight – singolo dei Seether del 2011
 Tonight – singolo di Kim Hyun-joong del 2013
 Tonight – singolo di Don Diablo del 2016
 Tonight – singolo di Kesha del 2020
 Tonight, Tonight – singolo degli Smashing Pumpkins del 1996
 Tonight: Franz Ferdinand – album dei Franz Ferdinand del 2009
 Tonight (I'm Fuckin' You) – singolo di Enrique Iglesias del 2010
 Tonight (Best You Ever Had) – singolo di John Legend del 2012

Televisione 
 Tonight – programma televisivo della BBC in onda negli anni cinquanta
 Tonight – programma televisivo della ITV
 The Tonight Show – programma televisivo della NBC